Leuwimunding kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Leuwimunding, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Leuwimunding, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar